Barwick kan syfta på följande:

Storbritannien 

 Barwick, Somerset, ort i Somerset, 
 Barwick and Stoford, civil parish i Somerset, England
 Barwick, Norfolk, ort, 
 Barwick, Hertfordshire, ort i Hertfordshire, England, 
 Barwick in Elmet, ort i West Yorkshire, England, 
 Barwick in Elmet and Scholes, civil parish i West Yorkshire

USA 

 Barwick, Georgia, ort,